Károly Róbert (1288–1342) Anjou-házi magyar király 1301 és 1342 között
Károly Róbert (1937–) magyar zeneszerző